Miejscowości w USA:
 Oak Park – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Ventura
 Oak Park – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Emanuel
 Oak Park – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Oak Park – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Oak Park – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA:
 Oak Park (ang. Oak Park Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Oak Park (ang. Oak Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall